Натуральне число 2038
 2038 рік до нашої ери
 2038 рік нашої ери